Nayanthara (geboren Diana Mariam Kurian; Thiruvalla, 18 november 1984) is een Indiaas actrice die voornamelijk in de Telugu,-  Tamil,- en Malayalamtalige films speelt.

Biografie
Tijdens haar studie aan de universiteit werkte Nayanthara parttime als model. Ze werd opgemerkt door filmregisseur Sathyan Anthikkad, die enkele van haar modellenopdrachten had gezien en haar benaderde om een centrale rol te spelen in de Malayalam film Manassinakkare (2003). Hoewel ze het aanbod aanvankelijk afwees, omdat ze niet geïnteresseerd was in films, gaf ze uiteindelijk toe en stemde ermee in om "slechts die ene film" te maken. Manassinakkare werd een groot financieel succes en ze bleef acteeraanbiedingen ontvangen. Ze maakt haar debuut in de Tamil filmindustrie met Ayya (2005) en in de Telugu filmindustrie met Lakshmi (2006).

Met een veelbelovende start van haar carrière groeide ze uit tot een van de weinige actrices en enige Zuid-Indiase actrice die de Forbes India "Celebrity 100" 2018-lijst heeft gehaald, met haar totale jaarlijkse inkomen van 151,7 miljoen Indiase roepie. Nayanthara wordt in de volksmond aangesproken als Thalaivi en de Lady Superstar. Ze runt sinds 2021 samen met haar verloofde, filmmaker Vignesh Shivan, productiehuis Rowdy Pictures.

Nayathara is christelijk opgevoed. Op 7 augustus 2011 omarmde ze het hindoeïsme in de Arya Samaj-tempel in Chennai. Na het doorlopen van de zuiveringsceremonie werd een certificaat van bekering tot het hindoeïsme aan haar uitgegeven en haar artiestennaam Nayanthara werd haar officiële naam.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur